Первый дивизион 1973 () — 60-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1973 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1973 на сайте rsssf.com 

1973
Дания
1973 год в Дании